ALE steht für:
 Adult Lego Enthusiast, siehe Adult Fan of Lego
 Alcatel-Lucent Enterprise, französischer Telekommunikationsgeräte-Hersteller
 ALE Heavylift, britisches Schwertransportunternehmen
 Amt für Ländliche Entwicklung, Landesbehörde in Bayern
 Application Link Enabling, Synchronisierung von Daten über verschiedene SAP-Systeme
 Arbitrary Lagrangian Eulerian, Simulationstechnik in der Numerischen Strömungsmechanik
 Atomic Layer Epitaxy, siehe Atomlagenabscheidung 
 Automatic Link Establishment, Protokoll zur Etablierung von Sprach- und Datenkommunikation
 Autonome Lokomotivführer-Gewerkschaften Europas

Ale steht für:
 Ale (Bier), obergärige Biersorte
 Ale (Einheit), skandinavische Elle
 Ale (Gemeinde), Gemeinde in Schweden
 Ale (Oregon), Ort im Marion County (nicht mehr existent)

Ale ist der Familienname folgender Personen:
 Agustín Ale (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Robbie Ale (* 1973), samoanischer Rugby-Union-Spieler

ale steht für:
 Aleutische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der eskimo-aleutischen Sprachen

Siehe auch:
 Bora Ale
 Ahle (Begriffsklärung)
 Alle

Abkürzung